«Регата между Оксфордским и Кембриджском университетами» () — немой короткометражный фильм Бирта Акреса. Не сохранился.

Дата 
Съёмки проводились 30 марта 1895 года. Самый ранний фильм, когда-либо созданный в Великобритании. Дата премьеры неизвестна. Впервые показан за пределами Лондона 5 мая 1896 года.

Ссылки 
 

Короткометражные фильмы 1890-х годов
Документальные фильмы Великобритании
Фильмы Бирта Акреса
Утерянные фильмы
Короткометражные фильмы Великобритании
Чёрно-белые документальные фильмы
Немые фильмы Великобритании
Фильмы Великобритании 1895 года
Немые документальные фильмы
Документальные фильмы 1895 года